La Royal Military Academy est une école militaire au Royaume-Uni. Initialement au nombre de deux, elles furent fusionnées en 1947 pour former celle de Sandhurst.

 Académie royale militaire de Sandhurst
 Académie royale militaire de Woolwich (désormais intégrée à celle de Sandhurst)